Bactrurus är ett släkte av kräftdjur. Bactrurus ingår i familjen Crangonyctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Bactrurus